Benedetto Pagni (1504-1578), peintre italien,
 Eros Pagni (1939-), acteur italien,
  (1866-1935), peintre italien,
 Gianpaolo Pagni (1969-), dessinateur français d'origine italienne,
 Jean-Emmanuel Pagni (1972-), comédien français,
  (1902-1981), homme politique italien,
  (1979-), archer italien.
 
Patronyme italien